CHF kan syfta på:

 CHF – valutakoden enligt ISO 4217 för schweizisk franc
 CHF – Centerpartiets studentförbund, se Centerpartiets Högskoleförbund
 CHF – IATA:s kod för en flygplats i Jinhae, Sydkorea, se Chinhae Airport